Ел Пеке има више значења:

 Ел Пеке, Ла Перча (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пеке (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику